Ilja Konowałow (ur. 1971), rosyjski lekkoatleta
 Ilja Konowałow (ur. 1998), rosyjski hokeista